
Список родов, входящих в семейство  (Leguminosae)
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Согласно сайту «The Plant List», в семейство Бобовые включают 24 505 видов, объединённых в 946 родов.

A 

{|
|
 
 
 
Acaciella
Achyronia
Acmispon
Acosmium
Acrocarpus
Acuania
Adenanthera
Adenocarpus
Adenodolichos
Adenolobus 
Adenopodia
Adesmia
Aenictophyton
Aeschynomene
Affonsea
Afgekia
Afrormosia
 
Aganope
Airyantha
Akschindlium	
Alantsilodendron
 
Aldina  
Alexa
 
Alistilus
AlmaleeaAlysicarpusAmblygonocarpusAmburanaAmerimnonAmherstiaAmiciaAmmodendronAmmopiptanthusAmmothamnusAmoriaAmorpha AmphicarpaeaAmphimasAmphinomiaAmphicarpaeaAmphithaleaAmphymeniumAnadenantheraAnagyrisAnarthrophyllum AncistrotropisAndiraAndrocalymmaAngylocalyxAnilAnilaAnisolotusAnisolotusAnnesliaAntheroporumAnthonothaAnthyllisAntopetitiaAotusApalatoaAphanocalyxAphyllodiumApiosApoplanesiaApuleiaApurimaciaArachisAragallusArapatiellaArchidendronArchidendropsisArcoaArgyrocytisusArgyrolobiumArthrocarpum	Arthroclianthus	Aspalathoides	Aspalathus	Asphalthium	AstracanthaAstragalusAstyposanthesAteleiaAtelophragma	Atossa	Atylosia	AubrevilleaAugouardiaAustrodolichosAustrosteenisia|}

 B 

 C 

 D 

 E EbenopsisEchinosophoraEchinospartumEdwardsiaElephantorrhizaEntadaEnterolobiumEperuaEremospartonErinaceaEriosemaErrazuriziaErvumErythrinaErythrophleumEuchrestaEutaxiaEversmanniaEysenhardtia F FabaFageliaFaidherbiaFalcataFalcatariaFillaea G GalactiaGaledupaGalegaGarugandraGastrolobiumGeissaspisGenista GenistellaGenistidiumGeoffroeaGiganthemumGleditsia GliricidiaGlottidiumGlycineGlycyrrhizaGoebeliaGompholobiumGoniogynaGoodiaGorskiaGossweilerodendronGourlieaGriffoniaGuaymasiaGueldenstaedtiaGuibourtiaGuilandinaGymnocladus  H HaematoxylumHalimodendronHalliaHamosaHardenbergiaHardwickiaHavardiaHaydoniaHebestigmaHedysarumHelminthocarponHerminieraHeylandiaHippocrepisHoffmannseggiaHoitaHolocalyxHomalobusHosackiaHoveaHybosemaHylodesmumHymenaeaHymenocarpusHypaphorusHypocalyptus I IchthyomethiaIndigastrumIndigofera IndopiptadeniaIngaInocarpusIntsiaIsotropis J JacksoniaJohniaJonesiaJonesiellaJulbernardia K KennediaKerstingiellaKeyserlingiaKoompassiaKotschyaKraunhiaKrebsiaKuhnisteraKummerowia L LabicheaLablabLaboucheriaLaburnocytisusLaburnum LalageLasiniaLathyrus LayiaLebeckiaLembotropisLemuropisumLensLentillaLeptocyamusLeptoglottisLeptolobiumLeptosemaLespedeza LessertiaLeucaenaLibidibiaLipariaListiaLonchocarpusLotononisLotusLumbricidiaLupinasterLupinusLygosLysidiceLysilomaLysiphyllum M MaackiaMachaeriumMacrolobiumMacroptiliumMacrosamaneaMacrotylomaMarcanthusMarmaroxylonMarinaMedicaMedicagoMeibomiaMelilotusMelolobiumMeristotropisMezoneurumMicroberliniaMicropteryxMillettiaMimosaMimozyganthusMinkelersiaMirbeliaMiscolobiumMoghaniaMoraMucunaMunduleaMyrocarpusMyrospermumMyroxylon N NematophyllumNemciaNeonotoniaNeptuniaNeurocarpumNeuroscaphaNeustanthusNewtoniaNicolsoniaNissoliaNotospartium O OhwiaOlneyaOnobrychisOnonisOphrestiaOrbexilumOrmocarpumOrmosiaOrnithopusOrobusOrthodanumOstryoderrisOtholobiumOtopteraOtosemaOugeiniaOxylobiumOxyrhynchusOxytropis P PachecoaPachyrhizusPahudiaPainteriaPanciaticaParadanielliaParaglycineParamacrolobiumParapiptadeniaPararchidendronParaserianthesParkiaParkinsoniaParochetusParoselaPatagoniumPauletiaPediomelumPeltogynePeltophorumPentaclethraPeriandraPericopsisPetalostemonPetalostylisPeteriaPetteriaPhacaPhaneraPhaseolusPhellocarpusPhyllocarpusPhyllodiumPhysanthyllisPhysostigmaPickeringiaPictetiaPiliostigmaPiptadeniaPiptadeniastrumPiptanthusPiscidiaPisumPitcheriaPithecellobiumPlathymeniaPlatylobiumPlatymisciumPlectrotropisPodalyriaPodocytisusPodolobiumPoecilanthePoeppigiaPoincianaPoincianellaPoiretiaPoiteaPomariaPongamiaPoponaxPossiraPriestleyaPrioriaPriotropisProsopidastrumProsopisPseudalbizziaPseudarthriaPseudocadiaPseudoeriosemaPseudosamaneaPseudovignaPsophocarpusPsoraleaPsoralidiumPsorothamnusPterocarpusPterogynePterolobiumPterygopodiumPtycholobiumPuerariaPultenaeaPycnospora R RacospermaRafniaRamirezellaReichardiaRequieniaRetamaRhetinophloeumRhynchosiaRiedeliellaRitteraRobinia RothiaRueppelliaRupertia S SabineaSamaneaSaracaSarothamnusSassaSchefflerodendronSchizolobiumSchleinitziaSchotiaSchrankiaSclerolobiumSclerothamnusScorpiurusScytalisSeculaSecurigeraSenegaliaSennaSerianthesSesbanSesbaniaSewerzowiaShuteriaSindoraSmirnowiaSmithiaSojaSophora SpartidiumSpartium SpartocytisusSpatholobusSphaerolobiumSphaerophysaSphenostylisSphinctolobiumSphinctospermumStahliaStenolobiumStizaStizolobiumStrombocarpaStrongylodonStrophostylesStryphnodendronStylosanthesStyphnolobiumSutherlandiaSwainsonaSwartziaSylitraSyrmatium T TachigaliTadehagiTamarindusTaraTaraleaTelinaTelineTempletoniaTephrosiaTeramnusTetradapaTetragonolobusTetrapleuraThermopsisTipuanaToluiferaTorreseaTounateaTrachylobiumTragacanthaTrifoliumTrigonella TripodionTylosema U UlexUraria V Vachellia Wight & Arn.VataireaVaviloviaVerdcourtiaVermifruxVexibiaVexilliferaViborquiaViciaVignaViminariaVirgiliaVoandzeiaVouacapouaVouapa W WallaceodendronWenderothiaWhitfordiodendronWiborgiaWillardiaWisteria  X XanthocercisXeroderrisXylia Z ZapotecaZichyaZorniaZuccagniaZygia''

Примечания 

Бобовые
Бобовые